Shammari ist der Familienname folgender Personen:

 Fawaz al-Shammari (* 1977), kuwaitischer Hürdenläufer 
 Fawzi al-Shammari (* 1979), kuwaitischer Sprinter 
 Mudhawi al-Shammari (* 1998), kuwaitische Leichtathletin